Název Sacrilege (anglicky svatokrádež) může znamenat:

v hudbě:
 Sacrilege (album) – album německé kapely Can z roku 1997;
 Sacrilege (singl) – singl americké kapely Yeah Yeah Yeahs
 Sacrilege (britská hudební skupina, 1982) – britská heavymetalová kapela založená roku 1982
 Sacrilege (britská hudební skupina, 1984) – britská crust punk/thrash/doommetalová kapela založená roku 1984
 Sacrilege (švédská hudební skupina) – švédská deathmetalová kapela